Röckelein steht für:
 Kaspar Röckelein, deutscher Baustoffproduzent

Röckelein ist der Familienname folgender Personen:
 Hedwig Röckelein (* 1956), deutsche Historikerin